Die Welt – quotidiano tedesco
 Welt – rete televisiva tedesca
 Welt – villaggio della Frisia Settentrionale
 Welt – album degli OhGr del 2001